Sainte-Barbe kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Barbe, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Sainte-Barbe, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Sainte-Barbe-sur-Gaillon, före detta kommun, Normandie, Département de l'Eure,

Kanada 

 Sainte-Barbe (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar